Фрис, Фрисс,  Фриис (, ) — многозначный термин.

Фамилия 
 Фрис, Август (Fries, 1821—1913) — норвежский скрипач и дирижёр; брат Вульфа Фриса.
 Фрис, Вальтер (Fries, 1894—1982) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск.
 Фрис, Вульф (Fries, 1825—1902) — американский виолончелист; брат Августа Фриса.
 Фрис, Гарри Уиттер (Frees; 1879—1953) — американский фотограф, писатель.
 Фрис (Фриис), Йенс Андреас (Friis, 1821—1896) — норвежский лингвист, фольклорист, писатель, картограф.
 Фрис, Люке София (1699—1747) — датская и шведская поэтесса.
 Фрис, Оге (1870—1949) — датский историк.
 Фрис, Роберт Элиас (1876—1966) — шведский ботаник и миколог.
 Фрис, Теодор Магнус (1832—1913) — шведский ботаник и лихенолог, биограф Карла Линнея, старший сын «отца микологии» Элиаса Магнуса Фриса.
 Фрис, Фрэнк Келли (Freas, 1922—2005) — американский художник-иллюстратор.
 Фрис, Элиас Магнус (Fries, 1794—1878) — шведский ботаник и миколог.
 Фрис, Ян де (1890—1964) — нидерландский религиовед, медиевист, специалист в области германистики и скандинавистики, сотрудник Аненербе.
  (род. 1943) — нидерландский историк экономики.

Двойная фамилия 
 Бек-Фриис, Регина (1940—2009) — шведская артистка балета и хореограф.

Вымышленные персонажи 
 Виктор Фрис, также известный как Мистер Фриз — персонаж DC Comics.

См. также